Charles Brun kan syfta på:

 Charles Brun (1821–1897), fransk ingenjör och politiker
 Charles Brun (1866–1919), dansk ämbetsman och politiker

Se även 
 Charles Le Brun (1619–1690), fransk konstnär och konstteoretiker